Зал зборів Бадінь — стара будівля засідань Національних Зборів В'єтнаму, розташована на площі Бадінь.
 Площа Бадінь — центральна площа Ханоя, столиці В'єтнаму.
 Бадінь (Ханой) — район Ханоя.

Див. також 
 Бадіньєр